Söderman ist der Familienname folgender Personen:

 August Söderman (1832–1876), schwedischer Komponist der Romantik
 Harry Söderman (1902–1956), schwedischer Kriminalist, 1939 bis 1953 Leiter der schwedischen kriminaltechnischen Anstalt
 Jacob Söderman (* 1938), finnlandschwedischer Beamter und Politiker